Bruvoll steht für:

Geographie:
 Bruvoll (Hedmark), Ortschaft in Norwegen 

Personen:
 Annegrete Bruvoll (* 1963), norwegische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Bjørn Bruvoll (* 1960), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Ole Jørgen Bruvoll (* 1995), norwegischer Skilangläufer
 Tore Bruvoll (* 1978), norwegischer Musiker und Komponist